

Presentación Previa 
La pareja formada por Tomasz Bednarek y Andreas Siljeström fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja alemana Dominik Meffert y Tim Puetz ganaron el título, derrotando a Victor Baluda y Philipp Marx en la final, 6–4, 6–3.

Cabezas de serie 
 Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinales)
 Rameez Junaid /  Mateusz Kowalczyk (Cuartos de final)
 Victor Baluda /  Philipp Marx (FINAL)
' Dominik Meffert /  Tim Puetz (CAMPEONES)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Saint-Brieuc 2014